Allons (Lot-et-Garonne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Allons (Alpy Górnej Prowansji) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże